Мария Кристина Андерссон (, род. 20 мая 1965 года, Сольна, Швеция) — шведская горнолыжница, участница трёх зимних Олимпийских игр.

Спортивная биография 
21 декабря 1986 года Кристина Андерссон дебютировала в Кубке мира на этапе в Валь-Зольдана. В следующий раз на этапе мирового кубка Кристина выступила лишь через год. В 1988 году шведская горнолыжница дебютировала на зимних Олимпийских играх в Калгари. В соревнованиях в гигантском слаломе Андерссон в первой попытке показала 32-е время (1:04,01), а во второй попытке 21-е (1:11,08) и в итоге с общим временем 2:15,09 Кристина заняла итоговое 22-е место. В слаломе Андерссон не смогла завершить первую попытку и выбыла из дальнейшей борьбы. В сезоне 1990/91 Андерссон впервые удалось попасть на подиум Кубка мира, став третьей на этапе в канадском Лейк Луизе.

В 1992 году на зинмих Олимпийских играх Андерссон вновь выступила в двух дисциплинах. В слаломе после первой попытки Кристина шла на 6-м месте, но после не самой удачной второй попытки Андерссон откатилась на 11-е место. В гигантском слаломе шведская спортсменка осталась на 10-м месте. Своего лучшего результата на чемпионатах мира Кристина добилась в 1993 году на первенстве в японском городе Мориока. По итогам двух попыток в слаломе Андерссон показала время 1:28,69 и заняла обидное 4-е место, уступив всего 0,04 с. австрийской горнолыжнице Эльфи Эдер. В том же году Андерссон стала обладательницей Кубка Европы в общем зачёте, а также второе место в зачёте гигантского слалома.

В 1994 году Андерссон выступила на своих третьих зимних Олимпийских играх. В слаломе шведской горнолыжнице не удалось показать высоких результатов и она заняла итоговое 19-е место, а в гигантском слаломе Андерссон не смогла завершить первую попытку. В 1995 году шведская спортсменка стала второй в общем зачёте Кубка Европы и первой в слаломе.

В сезоне 1994/95 Андерссон одержала свою единственную победу в рамках Кубка мира, победив в слаломе на этапе в словенском Мариборе.

В 1999 году Андерссон завершила свою спортивную карьеру.

Победы на этапах Кубка мира (1)

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Швеции
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года